Matias Olímpio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Matias Olímpio (ort), Piauí, 
 Matias Olímpio (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar